Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Sächsischen Landtags in der Weimarer Republik vom 7. Dezember 1920 bis zum 14. September 1922.

Die Wahlen zum Sächsischen Landtag fanden am 14. November 1920 statt.

Zusammensetzung

Abgeordnete

Literatur 
 Josef Matzerath: Aspekte sächsischer Landtagsgeschichte. Präsidenten und Abgeordnete von 1833–1952. Sächsischer Landtag. 2001

Weblinks 
 
 Sächsische Landtagsprotokolle von 1919–1933 in digitalisierter Form

Anmerkungen 

 01